Леэло Кылар (, урождённая Пятс, ;  — ) — эстонская и советская  пианистка и музыкальный педагог. Заслуженный учитель Эстонской ССР (1982).

Родилась в семье композитора Рихо Пятса и его жены, певицы Маде Пятс (урождённой Якобсон). В 1940—1950 гг. училась в Таллинской консерватории у Бруно Лукка и Эрики Франц; занималась также композицией у Хейно Эллера. Одновременно с 1948 г. преподавала в Таллинском музыкальном училище. В 1950 г. была исключена из консерватории в связи с арестом отца и увольнением матери. В 1951 г. последовала за женихом, музыкантом-ударником Эрихом Кыларом, депортированным в Кировскую область, в 1952—1954 гг. работала вместе с ним в клубе для рабочих посёлка Белохолуницкий. В 1954 г. получила диплом об окончании Таллинской консерватории, после чего преподавала музыку в Кирове и наездами училась в Москве под руководством Марии Гринберг.

В 1956 г. супруги Кылар получили разрешение вернуться в Эстонию. После этого Кылар вновь до 1992 г. преподавала в Таллинском музыкальном училище, с 1987 г. заведовала фортепианным отделением. В 1991—1994 гг. преподавала в музыкальной школе в Хельсинки. Составила ряд учебных пособий, в том числе сборники песен для младшего возраста «Круглый год» (; 1966) и «Детские песенки» (; 1989), начальное пособие для пианистов (; 1994), сборник «Музыкальные игры» (; 1995); в 1975 г. вышел учебник фортепианной игры, написанный ею совместно с отцом, Рихо Пятсом. В 1989 г. была одним из соучредителей Эстонского союза педагогов-пианистов.

На протяжении многих лет не оставляла также сольной и ансамблевой карьеры; первый сольный концерт дала в 1948 г., а с последним выступила в 2017 г. в ознаменование своего 90-летия. Играла с оркестрами под управлением таких дирижёров, как Неэме Ярви, Николай Рабинович, Карл Элиасберг, Роман Матсов. В 1999 г. вышел альбом с архивными записями Кылар 1968—1969 гг., получивший название Ricordanza () и включающий произведения Йозефа Гайдна, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Пауля Хиндемита и Рудольфа Тобиаса. В память о своём отце она составила сборник «Рихо Пятс в слове и фотографии» (; 1981), а в 2019 г. выступила одной из составительниц книги «Рихо Пятс в зеркале времени» (). В 1999 г. выпустила популярную книгу «Беседы у рояля» (), в 2017 г. вышел сборник статей о музыке и музыкантах «Против ветра» ().

В 1952—1961 гг. в браке с Эрихом Кыларом; трое детей: певицы Эле и Кайя Кылар, барабанщик Паап Кылар. Вторым браком замужем за учёным-гидротехником Гвидо Тарго (1928—2006), сын — эстрадный композитор Микк Тарго.

Примечания 

Пианисты Эстонии
Академические музыканты Эстонии
Музыкальные педагоги Эстонии